Zarza la Mayor kan syfta på:

Spanien 

 Zarza la Mayor (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Zarza la Mayor (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,